Almedinilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almedinilla (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Almedinilla (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar